

Чиршкаси — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Чиршкаси — присілок, Канаський район, Чувашія
 Чиршкаси — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Чиршкаси — присілок, Цівільський район, Чувашія
 Чиршкаси — присілок, Сіньяльське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія
 Чиршкаси — присілок, Сірмапосинське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія
 Чиршкаси — присілок, Чиршкасинське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія